Boris Olegovitch Mironov - en russe :  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur. Il est le frère de Dmitri Mironov.

Carrière de joueur 
En 1988, il débute avec le CSKA Moscou en championnat d'URSS. Il est choisi en 1992 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Jets de Winnipeg en , en . En 1993, il part en Amérique du Nord et débute dans la LNH avec les Jets. Il a porté les couleurs des Oilers d'Edmonton, Blackhawks de Chicago, et des Rangers de New York.
En 2006, il revient en Russie.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international. Il a remporté l'argent aux Jeux olympiques de 1998 et le bronze en 2002.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1988-1989|| CSKA Moscou|| URSS|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| CSKA Moscou|| URSS|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991|| CSKA Moscou|| URSS|| 36|| 1|| 5|| 6|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| CSKA Moscou|| MHL || 28|| 2|| 1|| 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| CSKA Moscou|| MHL || 19|| 0|| 5|| 5|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 65|| 7|| 22|| 29|| 96|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 14|| 0|| 2|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Oilers du Cap-Breton || LAH|| 4|| 2|| 5|| 7|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 29|| 1|| 7|| 8|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 78|| 8|| 24|| 32|| 101|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 55|| 6|| 26|| 32|| 85|| 12|| 2|| 8|| 10|| 16
|-
| 1997-1998|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 81|| 16|| 30|| 46|| 100|| 12|| 3|| 3|| 6|| 27
|-
| 1998-1999|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 63|| 11|| 29|| 40|| 104|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 12|| 0|| 9|| 9|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 58|| 9|| 28|| 37|| 72|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 66|| 5|| 17|| 22|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 64|| 4|| 14|| 18|| 68|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2002-2003|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 20|| 3|| 1|| 4|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Rangers de New York|| LNH|| 36|| 3|| 9|| 12|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Rangers de New York|| LNH|| 75|| 3|| 13|| 16|| 86|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Vitiaz Podolsk|| Superliga|| 45|| 4|| 8|| 12|| 122|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2008-2009|| HK Rys|| Vyschaïa liga|| 41|| 9|| 24|| 33|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Krylia Sovetov || Vyschaïa liga|| 20|| 4|| 8|| 12|| 18|| -|| -|| -|| -|| -

| 716|| 76|| 231|| 307|| 891|| 25|| 5|| 11|| 16|| 45

Au niveau international 

|-
| 1991 || align=left|Union soviétique || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 3 || 3 || 0 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 1992 || align=left|CEI || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 2 || 2 || 4 || 29 || align=left| Médaille d'or
|-
| 1996 || align=left|Russie || align=left|Championnat du monde || 8 || 1 || 4 || 5 || 12 || align=left| place
|-
| 1998 || align=left|Russie || align=left|Jeux olympiques || 6 || 0 || 2 || 2 || 2|| align=left| Médaille d'argent
|-
| 2002 || align=left|Russie || align=left|Jeux olympiques || 6 || 1 || 0 || 1 || 2|| align=left| Médaille de bronze

Références 

Naissance en mars 1972
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur soviétique de hockey sur glace
Médaillé d'argent olympique russe
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du HK CSKA Moscou
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Rangers de New York
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Rys
Joueur des Krylia Sovetov
Défenseur de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace